

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Jeziórko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów
 Jeziórko – osada leśna w woj pomorskim, w pow chojnickim, w gminie Czersk
 Jeziórko – wieś w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów

Inne 
 Jeziórko – jezioro na Pojezierzu Poznańskim

Zobacz też 
 Jezioro, Jeziora